Fifi – comune rurale della provincia di Chefchaouen (Marocco)
Fifi – film del 1933 diretto da Roy Mack